Кусаган-Сала () — топоним в России якутского происхождения.

 Кусаган-Сала — река, правый приток р. Хадар, Республика Саха (Якутия), координаты 62°21’с. ш. 113°57’в. д..
 Кусаган-Сала — река, левый приток р. Кис-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 68°10’с. ш. 138°42’в. д..

Примечания

См. также 
 Кусаган